Скорсби может означать:

География 
  — бухта в Канаде;
 Скорсби (горный хребет) — хребет в Антарктиде;
 Скорсби (залив) — фьорд в Гренландии;
 Скорсби — кратер на Луне;
  — пригород Мельбурна, Австралия.

Персоналии 
 Скорсби, Уильям (1789—1857) — исследователь Арктики;
  — нью-йоркский политик;
 Рутледж, Уильям Скорсби — британский этнограф и исследователь, получивший оба своих имени в честь Уильма Скорсби.

Суда 
  — британское научно-исследовательское судно;
  — британский грузовой пароход.